Тухањ може бити:

 Тухањ (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Тухањ (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република